Мо́тко () — остановочный пункт и бывшая промежуточная станция Октябрьской железной дороги на 30,0 км перегона Брусничная — Лендеры Западно-Карельской магистрали.

Общие сведения 
Остановочный пункт территориально расположен в населённом пункте станция Мотко Лендерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия. Бывшая станция получила наименование по названию озера Мотко, находящегося в восьми километрах.

Станция была сдана в эксплуатацию 1 ноября 1960 года в составе первой очереди Западно-Карельской магистрали. В 1980-х годах по мере спада движения на линии путевое развитие станции было ликвидировано и станция получила статус остановочного пункта. Для удобства пассажиров возле главного пути возведена новая деревянная остановочная платформа, а также установлены современный пассажирский павильон и информационное табло с названием остановочного пункта. Пассажирское здание и билетная касса отсутствуют. Билеты приобретаются у проводника вагона.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год по остановочному пункту два раза в неделю проходит пригородный поезд сообщением Суккозеро — Лендеры — Суккозеро. С начала 2010-х годов существовует угроза полной отмены вагона Суккозеро — Лендеры вследствие убыточности перевозок. Более того, поезд отменялся с 1 сентября 2014 года по 1 октября 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Мотко на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Мотко на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Мотко на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Мотко на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия СУОЯРВИ-1- Юшкозеро.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Железнодорожные станции, открытые в 1960 году
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Муезерский район
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Закрытые и разобранные станции